Назар Мохаммад:

 Назар Мохаммад (генерал) (1935—1998) — военный и государственный деятель Афганистана, генерал-полковник.
 Назар Мохаммад (инженер) (родился в 1948) — государственный деятель Афганистана.